Æthelred ou Ethelred est un prénom anglo-saxon.

 Æthelred  (fl. 760-790 ?), roi d'Est-Anglie ;
 Æthelred II (fl. 875), roi d'Est-Anglie ;

 Æthelred (mort en 716), roi de Mercie ;
 Æthelred (mort en 911), seigneur des Merciens ;

 Æthelred  (mort en 796), roi de Northumbrie ;
 Æthelred II (mort en 849 ou 862), roi de Northumbrie ;

 Æthelred (mort en 871), roi du Wessex ;
 Æthelred le Malavisé (mort en 1016), roi d'Angleterre ;

 Æthelred (mort en 888), archevêque de Cantorbéry ;

 Ethelred d'Écosse (mort vers 1093/1097), prince écossais, abbé laïc de Dunkeld.

Voir aussi 
 Ethelred, un prénom